Functie (positie), de rol van een persoon binnen een instantie
 Rol (procesrecht), de lijst van zaken die op een rechtszitting worden behandeld
 Sociale rol, in de sociologie en psychologie de rol die een persoon aanneemt of moet aannemen binnen een sociale context
 Personage dat door een acteur gespeeld wordt
 Koprol, een tuimelende beweging, meestal van het lichaam
 Cilinder (meetkunde)
Boekrol, de oprolbare voorloper van het boek

Afgeleiden
 Roltrap, een gemechaniseerde trap
 Rolstoel, een verrijdbare stoel
 Rolmodel, een voorbeeld voor gedrag en dergelijke
 Roltong, een tong die wordt opgerold, met name bij insecten

Zie ook
 Rollen (doorverwijspagina)